La palabra hidátide es un término empleado en biología que significa vesícula y puede referirse a:

 Hidátide de Morgagni: pequeños quistes testiculares.
 Hidatidosis: larva de una tenia intestinal.
 Mola hidatiforme, una de las complicaciones trofoblásticas del embarazo.

Referencias